Ел Буле има више значења:

 Ел Буле (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Буле (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Буле (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Буле (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику